Raiber ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Raiber (* 1980), deutscher Regisseur, Kameramann und Filmeditor
 Jürgen Raiber (* 1957), deutscher Maler und Bildhauer